Sezon 2023 Formuły 3, oficjalnie FIA Formula 3 Championship 2023 – piąty sezon wyścigów Mistrzostw Formuły 3. Służy jako trzeci poziom wyścigów organizowanych przez Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), zaraz po Mistrzostwach Świata Formuły 1 i Formule 2.

Lista startowa 
Wszystkie drużyny jeżdżą bolidem Dallara F3 2019 z silnikiem Mecachrome oraz z oponami Pirelli. Po raz pierwszy w stawce pojedzie Polak, Piotr Wiśnicki.

Kalendarz wyścigów

Wyniki

Klasyfikacja generalna 
Punktacja w sprincie (wyścig pierwszy):

Punktacja w wyścigu głównym (wyścig drugi):

Kierowcy

Konstruktorzy

Transmisja w Polsce 
W Polsce od sezonu 2023 oficjalnym i jedynym nadawcą mistrzostw jest Viaplay.

Uwagi

Przypisy 

Formuła 3
2023 w wyścigach samochodowych